

Musica 
 What It Takes – singolo degli Aerosmith del 1990
 What It Takes - The Chess Years – album compilation di Koko Taylor del 1991
 What It Takes – extended play di Choclair del 1997
 What It Takes – singolo di Adam Gregory del 2008
 What It Takes – album degli Sleeping del 2009

Televisione 
 Quel che ci vuole (What It Takes) – episodio della terza stagione della serie televisiva Succession